Валя-Рече () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Лунка-де-Жос.
 Валя-Рече () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Банд.